Huset Percy (oldfransk Perci) er en engelsk adelsslægt. De var en af de mest magtfulde adelsfamilier i Nordengland gennem store dele af Middelalderen, kendt for deres langvarige rivalisering med en anden magtfuld nordengelsk familie, Huset Neville.

Huset Percy nedstammer fra William de Percy (d. 1096), en normanner, der rejste over Kanalen til England efter William Erobreren i begyndelsen af december 1067, blev indsat som den 1. feudale baron af Topcliffe i Yorkshire, og genopbyggede York Castle i 1070. Navnet stammer fra herregården i Percy-en-Auge i Normandiet, familiens hjem på tidspunktet for den normanniske erobring af England. Medlemmer har holdt titlerne jarl af Northumberland eller hertug af Northumberland op til den dag i dag, foruden Baron Percy og andre titler. Percy-efternavnet er uddød to gange i den mandlige linje, men blev overtaget af ægtemanden til en Percy-arving og af deres efterkommere. I det 12. århundrede blev den oprindelige Percy-linje repræsenteret af Agnes de Percy, hvis søn med hendes mand Joscelin af Leuven antog efternavnet Percy. Igen i det 18. århundrede blev arvingen Elizabeth Seymour gift med Sir Hugh Smithson, der overtog efternavnet Percy og blev indsat som hertug af Northumberland.

Jarler af Northumberland 
Willam de Percy, 1. baron Percy, der kom fra landsbyen Percy i Normandiet, ankom til England efter Vilhelm Erobrerens magtovertagelse i 1066. Efter at have deltaget i "Massakren i Nordengland (1069-70)" ("Harrying of the North") blev han tildelt godser i Yorkshire af Hugh d'Avranches. Imidlertid var der i Henrik 2. af Englands regeringstid kun en kvindelig arving tilbage i familien, Agnes de Percy (død 1203), efter den tredje feudale barons død. Da hendes livgeding inkludere herresædet Topcliffe i Yorkshire, arrangerede Adelheid af Leuven, Henrik 1.'s anden hustru og nu enke, der havde giftet sig igen, Agnes' ægteskab med hendes yngre halvbror, Joscelin af Leuven. Efter deres bryllup slog adelsmanden fra Hertugdømmet Brabant i Det tysk-romerske Rige sig ned i England. Han antog efternavnet Percy, og hans efterkommere blev senere ophøjet til jarler af Northumberland. Percy-familiens slægtslinje kom til at spille en stor rolle i både Englands og Skotlands historie. Da næsten alle stormænd af Percy-familien tjente som Warden of the Marches, var de skotske affærer ofte af større betydning end de engelske.

1309:  1. baron Percy 
I 1309 købte Henry Percy, 1. baron Percy, Alnwick Castle fra Antony Bek, biskop af Durham. Borgen der var blevet grundlagt i slutningen af det 11. århundrede af Ivo de Vesci, en normannisk adelsmand fra Vassy, Calvados i Normandiet. En efterkommer af Ivo de Vesci, John de Vesci, havde arvet sin fars titler og godser efter farens død i Gascogne i 1253. Disse inkludere Baroniet Alnwick og en stor ejendom i Northumberland og betydelige godser i Yorkshire, herunder Malton. Da han var mindreårig, overførte kong Henrik 3. af England formynderskabet over Johns godser til et udenlandsk slægtning, hvilket vakte stor fornærmelse hos de Vesci-familien. Familiens ejendom og godser var kommet under Beks formynderskab, og han solgte dem til Percy-familien. Fra denne tid, var Percy-familiens skæbne, selvom de stadig beholdte deres landbesiddelser og titler i Yorkshire, permanent forbundet med Alnwick og dets borg.[citation needed]

1316:  2. baron Percy 
Henry Percy, 2. baron Percy, der blev tildelt Patrick 4, jarl af Marchs landbesiddelser i Northumberland, af Edvard 2. i 1316, begyndte at udvide borgens størrelse og forsvar. Han blev udnævnt til Edvard 3.'s råd i 1327 og modtog herregården og borgen Skipton. Han blev af Edvard 3. tildelt borgen og Baroniet Warkworth i 1328. Han deltog i belejringen af Dunbar og Slaget ved Halidon Hill og blev derefter udvænt til konstabel i Berwick-upon-Tweed. I 1346 ledte Henry den engelske hærs højre flanke i Slaget ved Neville's Cross, hvor englænderne besejrede en større skotsk hær. Hans søn, Henry Percy, 3. baron Percy giftede sig med Maria af Lancaster, faster til Johan af Gents hustru Blanka af Lancaster. In 1377 blev den næste Henry Percy ophøjet til jarl af Northumberland, en titel som han fik efter Richard 2.' kroning. Han er også kendt som den Northumberland, hvis gerninger i den næste regeringstid fylder en så stor del af Shakespeares Henrik den Fjerde, og han er far til den mest kendte Percy af alle, Henry Percy den 4., bedre kendt som "Hotspur". Hotspur blev aldrig jarl af Northumberland, idet han blev dræbt i Slaget ved Shrewsbury, mens hans far stadig levede. Faren mistede også sine godser, da han blev frataget sin ære, liv og gods efter selv at både han og hans søn havdegjort oprør mod kong Henrik 4. Henrik 5. gav Hotspurs søn, den 2. jarl, hans families titler og ejendomme tilbage, og Percy-familien var trofaste støtter af Huset Lancaster under den efterfølgende borgerkrig Rosekrigene, hvor den 3. jarl og tre af hans brødre mistede deres liv.

Den 4. jarl var involveret i det politiske spil under de sidste konger af Huset York, Edvard 4. og Richard 3. Enten gennem ubeslutsomhed eller forræderi handlede han ikke i tide under Slaget ved Bosworth og bidrog dermed til sin allierede Richard 3.s nederlag til Henrik Tudor (der blev Henrik 7.). I 1489 blev han hevet af sin hest og myrdet af nogle af hans fæstere.[citation needed]

Den 5. jarl udfoldede en storhed i sin smag, og idet han var en af tidens rigeste stormænd, holdt han et meget stort hushold.[citation needed]

Henry Percy, den 6. jarl af Northumberland, var forelsket i Anne Boleyn og hendes accepterede bejler, indtil Henrik  8. giftede sig med hende. Han giftede sig senere med Mary Talbot, datteren af jarlen af Shrewsbury, men da han døde uden en søn, blev hans nevø Thomas Percy den 7. jarl.

Derefter endte en række af sammensværgelser, oprøret Rising of the North, planerne om at befri Marie Stuart og Krudtsammensværgelsen, hver en Percy-jarls fald blandt deres tilhængere. Som resultat af dette kom den 8. jarl and 9. jarl til at tilbringe mange år Tower of London, men den 10. jarl, Algernon, kæmpde mod kong Karl i Den engelske borgerkrig, uddøde Huset Percy-Leuvens mandslinje med Josceline, den 11. jarl. Arvingen til de umådelige Percy godser giftede sig med hertuge af Somerset, og hendes barnebarn giftede sig med en ridder fra Yorkshire, Sir Hugh Smithson, der i 1766 blev ophøjet til den 1. hertug af Northumberland og jarl Percy, og det er deres efterkommere, der nu repræsenterer den berømte gamle slægt.

Den nuværende hertug bor på Alnwick Castle og Syon House, lige uden for London.

Hertugerne af Northumberland 

Titlen blev skabt for tredje gang i 1766 for Hugh Percy, 2. jarl af Northumberland, den tidligere Sir Hugh Smithson, 4. baronet (1714-1786), der ved en parlamentslov i 1750 havde antaget efternavnet Percy til sig selv og sine efterkommere, idet han i 1740 havde ægtet datteren af Algernon Seymour, 7. hertug af Somerset (1684-1750), hvis mor Lady Elizabeth Percy (1667-1722), var den sidste af den ældre slægtslinje af det gamle Percy-slægt, da hun var det eneste overlevende barn af Josceline Percy, 11. jarl af Northumberland (1644-1670). I 1749 ophøjede kong Georg 2. Algernon, der havde arvet Hertugdømmet Somerset i 1748 til jarl af Northumberland og tildelte ham ærestitlen (til den ældste mandlige arving) Baron Warkworth af Warkworth Castle i County of Northumberland med en særlig arveret til hans svigersøn Sir Hugh Smithson, 4. baronet.

De ovenstående handlinger var et tilsigtet skridt til at tillade at Percy-familiens gamle navn og titler blev genoprettet til den ældre gren af Hertugdømmet Somerset, hvis mandslinje var ved at uddø, og som derfor snarligt skulle overgå til en yngre gren (en grandfætter i 4. led) ved Algernons død. Algernon blev også ophøjet til jarl af Egremont på samme tidspunkt med en anderledes arveret.

I 1784 blev den 1. hertug også tildelt den selvstændige titel Lord Lovaine, baron af Alnwick i County of Northumberland, i Storbritanniens adelsrangssystem, med en arveret til hans anden søn Lord Algernon Percy, der arvede titlen og som blev ophøjet til jarl af Beverley i 1790, og den blev dermed også en ærestitel.

Hertugen blev efterfulgt i hertugdømmet og de tilknyttede titler af sin ældste søn, Hugh, den 2. hertug, en generalløjtnant i Storbrianniens hær. Den 2. hertug blev selv efterfulgt af sin ældste søn, Hugh, den 3. hertug, der i 1812, fem år inden at han arvede hertugdømmet, var blevet indkaldt til House of Lords i egenskab af sin fars ærestitel baron Percy. Den 3. hertug holdt senere embede som kongen stedfortræder i Irland fra 1829 to 1830. He var barnløs og blev efterfulgt af sin yngre bror, Algernon, 1. baron Prudhoe, den 4. hertug, der i 1814 var blevet ophøjet til baron Prudhoe, af Prudhoe Castle i County of Northumberland, i Storbritanniens adelsrangssystem. Den 4. hertug var admiral i Royal Navy og tjente navnligt som First Lord of the Admiralty i 1852. Han var også barnløs og ved hans død i 1865 uddøde Baroniet Prudhoe, mens Baroniet Percy (der godt kunne arves gennem en kvindelig linje) blev arvet af hans grandnevø, John Stewart-Murray, 7. hertug af Atholl. Admiralen blev efterfulgt i Hertugdømmet og de tilbageværende titler af hans fætter, George, den 2. jarl af Beverley, den ældste søn af den anden søn af den 1. hertug. Baroniet Lovaine og Jarldømmet Beverley er siden blevet forenet i hertugdømmet som en ærestitel.

Den 5. hertug blev efterfulgt af sin ældste søn, Algernon, den 6. hertug, der navnligt tjenste som Lord Privy Seal mellem 1879 og 1880 under Lord Beaconsfield. Den 6. hertugs ældste søn, Henry, den 7. hertug, blev indkaldt til House of lords i egenskab af sin fars ærestitel Lord Lovaine i 1887. Den 7. hertugs ældste søn, Henry Percy, jarl Percy, døde før ham. Han blev eftefuglt af sin fjerde, men ældste overlevende søn, Alan, den 8. hertug, hvis ældste søn, Henry, den 9. hertug, blev dræbt under tilbagetoget til Dunkerque under 2. Verdenskrig. Henry blev efterfulgt af sin yngre bror, Hugh, den 10. hertug. I 1957 arvede Hugh, efter sin grandfætter i fjerde led, James Stewart-Murray, 9. hertug af Atholl, hans titel og blev dermed den 9. baron Percy, titlen blev hermed genforenet med hertugdømmet. I 2012 blev titlerne holdt af hans ældste søn, Ralph, den 12. hertug, der arvede dem efter hans ældre brors død i 1995.
Northumberland Estates administrerer 40.000 hektar (400 km2): heraf direkte 1.600 hektar (16 km2) skovbrug og 8.000 hektar (81 km2) landbrugsjord, med omkring 100 forpagtere, der administrerer den resterende del af landbesiddelserne.

Andre medlemmer af Percy-familien 
En række andre medlemmer af Percy-familien har også udmærket sig. Charlotte Percy, hertuginde af Northumberland, hustru til den 3. hertug, var guvernante for den senere dronning Victoria. Lord Josceline Percy, den anden søn af den femte hertug, var en politiker. Lord Henry Percy, tredje søn af den 5. hertug, var en soldat. Lord Algernon Percy, anden søn af den sjette hertug, var en politiker. Lord Eustace Percy, 7. søn af den 7. Duke, var en politiker, der i 1953 blev ophøhet til baron Percy af Newcastle. Jane Percy, hertuginde af Northumberland, hustru til den 12. hertug, har tjent som dronningens stedfortræder i Northumberland sden 2009.

Familiens residenser 
Hertugen af Northumberland sæde er Alnwick Castle, der ligger i Alnwick, Northumberland. Familiens residens i London er Syon House i Brentford, der erstattede, som deres residens London, det nedrevne Northumberland House på gaden Strand. Warkworth og Prudhoe borgene var jarlerne af Northumberlands residenser i  Middelalderen, og ejerskabet er blevet bevaret af de senere hertuger. Begge er nu underlagt English Heritage. Albury Park er en tidligere residens, der er blevet bygget om til lejligheder, mens den omkringliggende ejendom stadig er direkte ejet af hertugen. Hertugernes traditionelle begravelsessted er Northumberland Vault i Westminster Abbey i London, hvoved Percy-familien er den sidste familie, der har beholdt et sådan privilegie. Familiens hvælving er imidlertid næsten fuld, så en ny privat gravplads er blevet skabt i Hulne Park nær Alnwick.

Gentagne navne 
Gentagne navne i Percy-familiens slægtstræ inkluderer:

 Henry (første gang båret af den 7. feudale baron af Topcliffe og hans 10 umiddelbare efterfølgere, herunder den 1. jarl og Harry Hotspur)
 Hugh (første gang båret af den 1. hertug)
 Joscelin/Josceline (først gang båret af Joscelin af Leuven)
 Algernon (først gang båret af den 1. baron som et øgenavn: Aux Gernons eller "med overskæg").

Fremtrædende medlemmer 
Fremtrædende medlemmer af familien inkluderer:

 William de Percy (d. 1096), 1. feudale baron af Topcliffe, Yorkshire, med øgenavnet "Aux Gernons" ("med overskæg"), en normanner, der emigrerede til England efter Den normanniske erobring af England
 Alan Percy, 2. feudale baron af Topcliffe (d. ca. 1130/5)
 William 2. de Percy, 3. feudale baron af Topcliffe  (d. 1174/5), der efterlod sig to døtre, Maud og Agnes, som medarvinger.
 Agnes de Percy (1134-1205), ægtede Joscelin af Leuven (d. 1180).   Han var en søn af Godfred 1., greve af Leuven af Huset Brabant, forfader til hertugerne af Brabant , Huset Hessen, og dermed Mountbatten) enten gennem hans anden hustru, Klementia af Burgund, eller gennem en elskerinde.  He var også svoger til kong Henrik 1., hvis anden hustru var Joscelins halvsøster Adelheid af Leuven.
 Richard de Percy (d. 1244), 5. feudale baron Topcliffe, underskriver af Magna Carta. Døde barnløs. Efterfulgte sin ældre bror Henry de Percy (d.1198), den 4. baron Topcliffe, hvis søn William III de Percy (1197-1245) blev Richards arving.
 William de Percy,  (1197-1245), 6. feudale baron af Topcliffe
 Henry de Percy, 7. feudale baron af Topcliffe (1228-1272)
 Henry de Percy, 1. baron Percy af Alnwick (1273-1314), 7. feudale baron of Topcliffe.
 Henry de Percy, 2. baron Percy af Alnwick (1299-1352)
 Henry de Percy, 3. baron Percy af Alnwick (se nedenfor)
 Thomas Percy (d. 1369), biskop af Norwich
 Henry de Percy, 3. baron Percy af Alnwick (1320-1368)
 Henry Percy, 1. jarl af Northumberland (1341-1408) (frataget i 1405), hjalp Henrik 4. med at tage tronen, gjorde senere oprør mod ham
 Sir Henry Percy (1364/1366-1403), også kaldet Harry Hotspur, hjalp Henrik 4. med at tage tronen, men gjorde senere oprør mod ham, dræbt i Slaget ved Shrewsbury
 Henry Percy, 2. jarl af Northumberland (se nedenunder)
 Lady Elizabeth Percy (c. 1390 - 1437)
 Henry Percy, 2. jarl af Northumberland (1394-1455), støttede kong Henrik 6., dræbt i begyndelsen af Rosekrigene
 Henry Percy, 3. jarl af Northumberland (se nedenunder)
 Thomas Percy, 1. baron Egremont (1422-1460)
 Katherine Percy, grevinde af Kent (1423 - c. 1475)
 Ralph Percy (d.1464), ridder, støtte af Huset Lancaster under Rosekrigene
 William Percy (1428-1462), biskop af Carlisle
 Henry Percy, 3. jarl af Northumberland (1421-1461) (frataget 1461), Leder af Lancaster-fraktionen under Rosekrigene
 Henry Percy, 4. jarl af Northumberland (se nedenunder)
 Margaret Percy (f. ca. 1447)
 Henry Percy, 4. jarl af Northumberland (1449-1489) (genskabt til sine titler i 1470), sluttede sig til York-fraktionen, deltog, men ikke aktivt i Slaget ved Bosworth
 Henry Algernon Percy, 5. jarl af Northumberland (se nedenunder)
 Eleanor Percy, hertuginde af Buckingham (1474-1530), datter af den 4. jarl
 Alan Percy (c. 1480 - 1560), søn af den 4. jarl, engelsk gejstlig og akademiker
 Anne Percy, grevinde af Arundel (1485-1552), datter af den 4. jarl
 Thomas Percy (1560-1605), oldebarn af den 4. jarl, medsammensvoren i Krudtsammensværgelsen
 Henry Algernon Percy, 5. jarl af Northumberland (1478-1527)
 Henry Percy, 6. jarl af Northumberland (1502-1537), forlovet med Anne Boleyn
 Thomas Percy (ca. 1504 - 1537), tog del i oprøret Pilgrimage of Grace (Nådens pilgrimsfærd)
 Salige Thomas Percy, 7. jarl af Northumberland (1528-1572) (frataget 1571; genoprettet 1572), ledte oprøret Rising of the North
 Henry Percy, 8. jarl af Northumberland (se nedenunder)
 Henry Percy, 8. jarl af Northumberland (1532-1585)
 Henry Percy, 9. jarl af Northumberland (se nedenunder)
 George Percy (1580-1632), opdagelsesrejsende, forfatter, tidlig guvernør af Virginia
 Henry Percy, 9. jarl af Northumberland (1564-1632), kendt som "The Wizard Earl" for hans intellektuelle sysler, fængslet efter Krudtsammensværgelsen
 Dorothy Percy, grevinde af Leicester (c. 1598 - 1659)
 Lucy Percy, grevinde af Carlisle (1599-1660)
 Algernon Percy, 10. jarl af Northumberland (se nedenunder)
 Henry Percy, baron Percy af Alnwick (d. 1659), royalist under Den Engelske Borgerkrig
 Algernon Percy, 10. jarl af Northumberland (11.hertug1602-1668), Lord High Admiral of England, støttede senere rundhovederne under Den Engelske Borgerkrig
 Joceline Percy, 11. jarl af Northumberland (1644-1670), ingen mandlig arvinger, blev det sidste medlem af den direkte mandlige Percy-slægtslinje til arve jarldømmet.
 Elizabeth Percy, hertuginde af Somerset (1667-1722), eneste datter og arving af den 11. jarl
 Algernon Seymour, 7. hertug af Somerset, 1. jarl af Northumberland (1684-1750), søn af Elizabeth Seymour 
 Elizabeth Somerset, hertuginde af Northumberland, 2. baronesse Percy (1716-1776), datter og arvingeaf den 7. hertug af Somerset, ægtede Sir Hugh Smithson (der antog navnet Percy) 
 Hugh Percy, 1. hertug af Northumberland (1714-1786), født Smithson
 Hugh Percy, 2. hertug af Northumberland (1742-1817), britisk hærofficer under Den Amerikanske Uafhængighedskrig
 Hugh Percy, 3. hertug af Northumberland (1785-1847)
 Algernon Percy, 4. hertug af Northumberland (1792-1865)
 Algernon Percy, 1. jarl af Beverley (1750-1830), anden søn af den 1. hertug
 George Percy, 2. jarl af Beverley, 5. hertug af Northumberland (se nedenunder)
 Algernon Percy (1779-1833), diplomat
 Hugh Percy (1784-1856), bishop
 Josceline Percy (1784-1856), officer i Royal Navy
 William Henry Percy (1788-1855), officer i Royal Navy
 George Percy, 2. jarl af Beverley, 5. hertug af Northumberland (1778-1867), politiker
 Algernon George Percy, 6. hertug af Northumberland (se nedenunder)
 Lord Josceline Percy (1811-1881), politiker
 Lord Henry Percy (1817-1877), generalløjtnant i den britiske hær
 Algernon George Percy, 6. hertug af Northumberland (1810-1899), politiker
 Henry George Percy, 7. hertug af Northumberland (se nedenunder)
 Lord Algernon Percy (1851-1933), politiker
 Henry George Percy, 7. hertug af Northumberland (1846-1918), politiker
 Henry Percy, jarl Percy (1871-1909), politiker
 Alan Ian Percy, 8. hertug af Northumberland (se nedenunder)
 Eustace Percy, 1. baron Percy af Newcastle (1887-1958), politiker
 Alan Ian Percy, 8. hertug af Northumberland (1880-1930)
 Henry George Alan Percy, 9. hertug af Northumberland (1912-1940), dræbt i 2. Verdenskrig
 Hugh Algernon Percy, 10. hertug af Northumberland (se nedenunder)
 Elizabeth Percy, hertuginde af Hamilton and Brandon (1916-2008)
 Hugh Algernon Percy, 10. hertug af Northumberland (1914-1988)
 Henry Alan Walter Richard Percy, 11. hertug af Northumberland (1953-1995)
 Ralph George Algernon Percy, 12. hertug af Northumberland (b. 1956)
 Lady Katie Percy (b. 1982)
 George Dominic Percy, jarl Percy (b. 1984)
 Lady Melissa Jane Percy (b. 1987)
 Lord Max Percy (b. 1990), gift med princesse Nora af Oettingen-Spielberg

Slægtstræ 

Dette slægtstræ viser, hvordan den nuværende Percy-slægt er relateret:

Våbenskjold 
Faderens våbenskjold tilhørende Henry de Percy, 1. baron Percy (1273-1314): Azurblå baggrund, fem sammenføjne ruder i en bjælke af guld,  ("Percy ancient"), som han opgav til fordel for sin arveret: Guld baggrund, oprejst løve i azurblå ("Percy moderne"/ Brabant). Begge våbenskjold kom til at indgå som et felt i Percy jarlerne af Northumberlands våbenskjold og er forblevet et felt i den nuværende hertug af Northumberlands våbenskjold.

Bygninger associeret med Percy-familien 

 Topcliffe Castle, Yorkshire, optegnet i Domesday Book af 1086 som holdt af William 1. de Percy (d. 1096), for hvem den tjente som sæde for den feudale baron af Topcliffe. Percy-familiens ældste engelske sæde.
 Petworth, Sussex, erhvervet af Joscelin af Leuven (d. 1180), ægtemand til Agnes de Percy, en af de to døtre og medarvinger af William 2. de Percy (d. 1174/5), feudal baron af Topcliffe i Yorkshire (barnebarn af William 1. de Percy (d. 1096)). Jocelins yngre søn Richard "de Percy" (d.1244) antog efternavnet "de Percy" og arvede sin fars ejendom Petworth og en del af hans moders baroni Topcliffe. Richard døde uden afkom, og hans gods tilfaldt hans nevø William 3. "de Percy" (1197-1245), barnebarn af Jocelin af Leuven, som havde arvet den anden del af Topcliffe fra hans grandtante Maud de Percy.

 Alnwick Castle, Northumberland, købt i 1309 af Henry Percy, 1. baron Percy (1273-1314) fra Antony Bek, fyrstbiskop af Durham.
 Warkworth Castle, Northumberland
 Cockermouth Castle, Cumbria, arvet af Henry Percy, 1. jarl af Northumberland (1341-1408) og hans mandlige arvinger, fra hans 2. hustru Maud de Lucy, søster og arving til Anthony de Lucy, 3. baron Lucy (d. 1368), på den betingelse, at de burde bære Lucy-familiens våbenskjold (Rød baggrund, tre vertikale geder i sølvhvid) i felter med deres eget.
 Egremont Castle, Cumbria, købt i 1529 af Henry Percy, 15. jarl af Northumberland fra Robert Radcliffe, 1. jarl af Sussex (1483-1542).
 Leconfield Castle, Yorkshire.
 Syon House, Isleworth, Middlesex, det tidligere Syon Abbey, erhvervet i 1594 af Henry Percy, 9. jarl af Northumberland (1564-1632).

Efter hans barnebarn Algernon Seymour, 7. hertug af Somersets død i 1750, blev de tidligere Percy-godser delt mellem familierne Smithson ("Percy", hertug af Northumberland) og Wyndham (jarl af Egremont)

Se også 

 Percy (efternavn)
 Percy (fornavn)

Referencer 

Adelsslægter fra England